Михаил Тимонов:
 Тимонов, Михаил Иванович (1863—1931) — русский военный, генерал-майор.
 Тимонов, Михаил Леонидович (род. 1965) — депутат Московской городской Думы VII созыва с 2019 года, глава оппозиционной коалиции.